Une manticore est une créature fantastique légendaire issue de la mythologie perse, dont la première description fut rapportée par Ctésias, décrite comme un terrible mangeur d'homme qui dévore ses proies en entier pour n'en rien laisser.

 Manticore est une organisation gouvernementale dans la série télévisée Dark Angel.

 The Manticore est un roman publié en 1972 par l'écrivain canadien  Robertson Davies.

  est un téléfilm américain réalisé par Tripp Reed en 2005.

 Manticore est un super-vilain de l'univers DC comics.

 Manticore est une planète de l'Honorverse de David Weber

 Manticore est un grade et une fonction dans le livre de science-fiction The Prefect.

 Manticore est le nom d'un langage de programmation destiné aux architectures parallèles développé par l'Université de Chicago.

 Manticore Records, le label discographique fondé par Emerson, Lake and Palmer.